Villaviciosa steht für

 Villaviciosa (Abra), eine Stadtgemeinde in der Provinz Abra, Philippinen
 Villaviciosa (Asturien), eine Gemeinde in der Provinz Asturien, Spanien
 Villaviciosa (Gerichtsbezirk), Gerichtsbezirk in Spanien
 Villaviciosa de Odón, eine Gemeinde in der Region Madrid, Spanien
 Villaviciosa de Tajuña, eine Gemeinde in der Provinz Guadalajara, Spanien
 José de Villaviciosa (1589–1658), spanischer Dichter